Zlatnik (Gulden ili Forint) je od zlata napravljena kovanica. Njegova težina je bila 12 puta vrednija od iste težine srebrenjaka, zlatnici su bili pogodnije sredstvo za međunarodnu trgovinu i veće obračune.

Firentinski Florini i venecijanski Dukati dugo su vremena bili pojam zlatnika, i drugo ime za zlatnike. Venecijanski su Dukati to ostali i danas, naročito u istočnim krajevima Europe i Otomanskom carstvu, s kojima je Venecija trgovala, održavajući stalno vrijednost svog novca.

Kovani novac